The Strange World of Planet X – miniserie televisiva del 1956 diretta da Arthur Lane e Quentin Lawrence, tratta dal soggetto di René Ray.
 The Strange World of Planet X – romanzo di fantascienza del 1957 scritto dall'attrice René Ray.
 The Strange World of Planet X – film di fantascienza del 1958 diretto da Gilbert Gunn, remake della miniserie televisiva omonima.